Elxleben ist der Name folgender Gemeinden in Thüringen:

 Elxleben (Ilm-Kreis) (auch Elxleben am Steiger)
 Elxleben (Landkreis Sömmerda) (auch Elxleben an der Gera)